14-й стрелковый корпус — общевойсковое формирование (соединение, стрелковый корпус) РККА Вооружённых Сил СССР.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 2817.

Сокращённое наименование — '14-й ск'''.

История формирования 
В мае   1943 года  началось формирование корпуса. 

В первоначальный состав корпуса вошли:
 338-й отдельный батальон связи
 2817-я военно-почтовая станция

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: июль 1943 года — 9 мая 1945 года.

С августа 1943 года корпус включён в 59-ю армию и обороняет плацдарм на реке Волхов по линии Мясной Бор - Спасская Полисть - Трегубово.

В феврале 1944 года корпус принимает участие в Ленинградско-Новгородской, в июле — Псковско-Островской операции, в ходе которой освобождал Псков, а затем — в Белорусской операции, в ходе которой освобождал Краслава, Даугавпилс и Екабпилс.

В сентябре 1944 года корпус  принимал участие в  Прибалтийской, Рижской и Мемельской наступательных операциях, в ходе которых  форсировал реки Западная Двина и Вента. В конце января 1945 года корпус  был выведен в резерв 1-го Прибалтийского фронта и вскоре был включён в состав 2-го Прибалтийского, после чего участвовал в ходе разгрома курляндской группировки противника.  С февраля корпус находился в непосредственном подчинении командующего войсками фронта, а в марте был выведен в резерв Ставки Верховного Главнокомандования.

На основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11097 от 29 мая 1945 года 14-го стрелковый корпус расформирован.

В составе и состав

Благодарности, объявленные личному составу корпуса в Приказах Верховного Главнокомандующего 
 За форсирование реки Волхов и верховья озера Ильмень, прорыв сильно укреплённой долговременной обороны немцев, и овладение штурмом важным хозяйственно-политическим центром страны городом Новгород — крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев. 20 января 1944 года № 61.
 За овладение штурмом городами Даугавпилс (Двинск) и Резекне (Режица) — важными железнодорожными узлами и мощными опорными пунктами обороны немцев на рижском направлении. 27 июля 1944 года № 153.
 За прорыв глубоко эшелонированной обороны противника юго-восточнее города Рига, овладении важными опорными пунктами обороны немцев — Бауска, Иецава, Вецмуйжа и на реке Западная Двина — Яунелгава и Текава, а также занятии более 2000 других населённых пунктов. 19 сентября 1944 года.  № 189.

Командование корпуса 
Командиры 
  Артюшенко, Павел Алексеевич (август 1943 — август 1944), генерал-майор
  Городинский, Юдель Леонтьевич (август 1944 — июнь 1945), генерал-майор
Начальники штаба 
 Виниковский, Лазарь Ильич (август 1943 — июль 1944), полковник
 Ивановский, Александр Александрович (июль 1944 — июнь 1945), полковник

Примечания

Литература

Ссылки 
 14-й стрелковый корпус (3-го формирования)
 Стрелковые и воздушно-десантные корпуса РККА 1941—1945 годов

Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году